Insanity steht für:
 Insanity61, eine Schweizer Hardcore-Band
 Insanity (Fernsehserie), brasilianische Horror-Psychothriller-Serie (2021)
 Insanity (brasilianische Band), eine ehemalige brasilianische Death- und Thrash-Metal-Band
 Insanity (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Death- und Thrash-Metal-Band
 ein Rechtsbegriff aus dem Strafrecht von England und Wales, siehe Defence of insanity.
 ein historischer Begriff aus der Psychiatrie und aus der Philosophie, siehe Moral insanity